Podrzecze peut désigner, en Pologne :

Toponymie 
 Podrzecze, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Podrzecze, un village de la voïvodie de Petite-Pologne.